Anton Igoriewicz Babikow (ros. Антон Игоревич Бабиков; ur. 2 sierpnia 1991 w Ufie) – rosyjski biathlonista, mistrz świata i wielokrotny medalista mistrzostw Europy.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutował 17 stycznia 2015 roku w Ruhpolding, kiedy zajął 46. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty wywalczył 2 grudnia 2015 roku w Östersund, zajmując 18. miejsce w biegu indywidualnym. Na podium indywidualnych zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 4 grudnia 2016 roku w tej samej miejscowości, wygrywając rywalizację w biegu pościgowym. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2016/2017, kiedy zajął 24. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017 roku wspólnie z Aleksiejem Wołkowem, Maksimem Cwietkowem i Antonem Szypulinem zdobył złoty medal w sztafecie. W konkurencjach indywidualnych plasował się na 49. pozycji w sprincie i 39. w biegu pościgowym. Podczas rozgrywanych rok wcześniej mistrzostw świata w Oslo zajął między innymi szóste miejsce w sztafecie i szesnaste w biegu masowym. Brał też udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie zajął 16. miejsce w biegu indywidualnym, 57. w sprincie, 40. w biegu pościgowym i dziewiąte w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Ufie
Rosyjscy biathloniści
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1991